Antonio Bernal Romero (1924-2013), pintor i dibuixant català.
 Antonio Bernal (compositor) (), compositor sevillà.